Алекс Чанс (, род. 19 апреля 1989 года, Чесапик, Вирджиния, США) — американская порноактриса, режиссёр и эротическая фотомодель.

Биография 
Родилась и выросла в городе Чесапик, штат Вирджиния, США. В 9 лет с семьёй переехала в Вирджиния-Бич, где прожила до 2012 года, а затем переехала в Калифорнию. В подростковом возрасте работала в сфере маркетинга, танцовщицей клубе, официанткой и баристой в Starbucks.

В 18 лет, благодаря жене друга, начала распространять свои первые фотографии как эротическая модель в таких публикациях, как Score. Затем решила сниматься в фильмах для взрослых, снявшись в 2011 году (в возрасте 22 лет) для Reality Kings и Bang Bros во Флориде. Дебют в качестве порноактрисы состоялся в 2011 году в фильме Cum On My Fat Face Again.

В начале своей карьеры в роли актрисы, Алекс играла как BBW-исполнительница (, «большая красивая женщина»). Она решила сесть на строгую диету и заниматься упражнениями, чтобы снизить вес и далее не носить эту «метку».

В 2015 году получила свою первую номинацию на AVN Awards в категории «лучшая актриса» за фильм This Ain't Girls XXX. Фильм представляет собой пародию на телесериал «Девчонки», а Чанс играет роль Лины Данэм.

Некоторые фильмы (в качестве актрисы): Bra Busters, Gazongas 12, Girl Next Door Gone Hardcore, Lesbian Masseuse 4, Please Fuck My Tits 2, Totally Stacked 5.

Снялась более чем в 160 фильмах.

Кроме того, срежиссировала 2 фильма, в которых также снялась: Alex Chance Family Therapist и How I Love My Sister.

Премии и номинации

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 Профиль на сайте AVN

Порноактрисы США
Порнорежиссёры США
Эротические фотомодели США
Порнорежиссёры по алфавиту